Такмичење у трци на 200 метара у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 14. и 15. августа на стадиону Лецигрунд.

Титулу освојену у Хелсинкију 2012, бранио је  Чуранда Мартина из Холандије.

Земље учеснице 
Учествовало је 32 такмичара из 22 земље.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих европских тркача на 200 метара 2014. године до почетка првенства (12. августа 2014), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

 Освајачи медаља 

 Квалификациона норма 

 Сатница 

 Стартна листа 
Табела представља листу такмичара пре почетка првенства у трци на 200 метара на отвореном са њиховим најбољим резултатом у сезони 2014, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају.

 Резултати 
 Квалификације 
У полуфинале су се квалификовала прва 3 такмичара из 4 групе (КВ) и 4 према оствареном резултату (кв).

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Место !! Група!! Стаза!! Атлетичар !! Земља !! Време !! Белешка
|-style="background:#cfc;"
| 1. || 4 || 6 || align=left | Адам Џемили || align=left |  Уједињено Краљевство || 20,39 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 2. || 2 || 4 || align=left | Кристоф Леметр || align=left |  Француска || 20,43 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 3. || 1 || 5 || align=left | Сергиј Смелик || align=left |  Украјина || 20,49 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 4. || 4 || 4 || align=left | Eseosa Desalu || align=left |  Италија || 20,55 || КВ, 
|-style="background:#cfc;"
| 5. || 2 || 2 || align=left | Џејмс Елингтон || align=left |  Уједињено Краљевство || 20,55 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 6. || 1 || 6 || align=left | Рамил Гулијев || align=left |  Турска || 20,59 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 7. || 4 || 8 || align=left | Чуранди Мартина || align=left |  Холандија || 20,60 || КВ, 
|-style="background:#cfc;"
| 8. || 2 || 7 || align=left | Алекс Вилсон || align=left |  Швајцарска || 20,61 || КВ, 
|-style="background:#cfc;"
| 9. || 3 || 6 || align=left | Данијел Талбот || align=left |  Уједињено Краљевство || 20,63 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 10. || 3 || 2 || align=left | Ликургос-Стефанос Цаконас || align=left |  Грчка || 20,64 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 11. || 3 || 8 || align=left | Дијего Марани || align=left |  Италија || 20,65 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 12. || 1 || 8 || align=left | Ben Bassaw || align=left |  Француска || 20,68 || КВ
|-style="background:#dfd;"
| 13. || 4 || 1 || align=left | Alex Platini Menga || align=left |  Немачка || 20,71 || кв
|-style="background:#dfd;"
| 14. || 1 || 3 || align=left | Robin Erewa || align=left |  Немачка || 20,72 || кв
|-style="background:#dfd;"
| 15. || 1 || 4 || align=left | Серхио Руиз || align=left |  Шпанија || 20,73 || кв
|-style="background:#dfd;"
| 16. || 3 || 4 || align=left | Карол Залевски || align=left |  Пољска || 20,76 || кв
|-
| 17. || 4 || 7 || align=left | Џејсума Сајди Ндура || align=left |  Норвешка || 20,78 ||
|-
| 18. || 2 || 8 || align=left | Јохан Висман || align=left |  Шведска || 20,82 ||
|-
| 19. || 1 || 7 || align=left | Енрико Демонте || align=left |  Италија || 20,90 ||
|-
| 20. || 3 || 3 || align=left | Нил де Оливеира || align=left |  Шведска || 20,93 ||
|-
| 21. || 4 || 5 || align=left | Јонатан Остранд || align=left |  Финска || 21,03 ||
|-
| 22. || 3 || 5 || align=left | Кевин Мур || align=left |  Малта || 21,03 || [[Атлетски рекорди Малте на отвореном за мушкарце|НР]]
|-
| 23. || 3 || 1 || align=left | Марек Нит || align=left |  Естонија || 21,04 ||
|-
| 24. || 2 || 3 || align=left | Изет Сафер || align=left |  Турска || 21,06 ||
|-
| 25. || 4 || 3 || align=left | Joel Burgunder || align=left |  Швајцарска || 21,24 ||
|-
| 26. || 2 || 6 || align=left | Давид Лима || align=left |  Португалија || 21,25 ||
|-
| 27. || 3 || 7 || align=left | Јан Жумер || align=left |  Словенија || 21,47 ||
|-
| 28. || 1 || 1 || align=left | Петар Кременски || align=left |  Бугарска || 21,75 ||
|-
| 29. || 1 || 2 || align=left | Ристе Пандев || align=left |  Македонија || 21,96 ||
|-
| 30. || 4 || 2 || align=left | Микел де Са || align=left |  Андора || 22,54 ||
|-
| 31. || 2 || 5 || align=left | Фабијан Халднер || align=left |  Лихтенштајн || 23,06 ||
|-
|  || 2 || 1 || align=left | Јулијан Ројс || align=left |  Немачка ||  ||
|}

 Полуфинале 
У финале су се квалификовала прва 3 такмичара из 2 групе (КВ) и 2 према оствареном резултату (кв').

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2014. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Трка на 200 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном